To je seznam svetlejših zvezd v ozvezdju Orion, urejenih po padajoči svetlosti.

Glej tudi 

 Seznami zvezd po ozvezdju

Viri 

 
 
 
 
 

Orion (ozvezdje)